Кеті Джордан і Мартіна Навратілова були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Навратілова, яка виступала в парі з Лорі Макніл.

Катріна Адамс і Зіна Гаррісон виграли титул, у фіналі перемігши пару Макніл і Навратілова з рахунком 6–7, 6–2, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Лорі Макніл /  Мартіна Навратілова (фінал)
 Катріна Адамс /  Зіна Гаррісон (чемпіонки)
 Розалін Феербенк /  Кенді Рейнолдс (чвертьфінал)
 Пенні Барг /  Мерседес Пас (півфінал)

Сітка

Посилання 
 1988 Virginia Slims of Houston Doubles Draw

Virginia Slims of Houston
Тур WTA 1988
Virginia Slims of Houston